Коношъёль:

 Коношъёль (приток Большой Кодачи) — река в России, протекает в Республике Коми.
 Коношъёль (приток Велью) — река в Российской Федерации, протекает в Республике Коми.